Nabitenga peut désigner :
Nabitenga, la localité située dans le département de Boulsa au Burkina Faso
Nabitenga, la localité située dans le département de Komsilga au Burkina Faso
Nabitenga, la localité située dans le département de Ziniaré au Burkina Faso
Nabitenga, la commune rurale située dans le département de Zorgho au Burkina Faso
 Doungou-Nabitenga, une localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
 Sambin-Nabitenga, une localité située dans le département de Pissila au Burkina Faso
 Tintog-Nabitenga, la commune rurale située dans le département de Zorgho au Burkina Faso